Omnius es un personaje ficticio de la saga de novelas "Dune" creadas por Frank Herbert y su hijo Brian Herbert.

Omnius aparece en la segunda trilogía del hijo de Frank Herbert, Brian Herbert. Omnius es una "supermente informática", creada a partir de circuitos gelificados y programada por el Titán Barbarroja. Tal y como sucede en muchas historias de ciencia ficción, la supermente toma conciencia de sí misma y pasa a controlar independientemente a todos los robots y sistemas informatizados de los humanos sin el consentimiento de estos y sin que puedan hacer nada por detener su expansión o avisar a otras comunidades del peligro. En este caso, el Titán Jerjes fue quien accidentalmente, tratando de tener más tiempo para sí, dejó que uno de sus programas se extendiese como una red, hasta que controló enteramente el primer planeta, como si se tratara un virus.

Llegando a la conclusión de que el ser humano es un ser irracional y poco eficiente, esclaviza a la humanidad en los planetas donde residen las distintas versiones de Omnius para realizar trabajos menores, como en la Tierra, Corrin, Bela Tegeuse y otros. Omnius desarrolla robots y máquinas de guerra con el único objetivo de destruir a los humanos.

Cada uno de los planetas conquistados por las fuerzas robóticas y cimek de Omnius pasa a formar parte de los Planetas Sincronizados, nombre por el cual se denominan todos los planetas bajo el dominio de la supermente informática. Este nombre proviene del hecho de que como existe una encarnación independiente de Omnius por cada planeta bajo su control, "naves de actualización" han de ser enviadas con frecuencia entre planetas para mantener a todos los Omnius "sincronizados" con sus encarnaciones en otros planetas.

Después de mil años luchando de forma más o menos esporádica contra los humanos, la muerte del hijo de Serena Butler (Manion el Inocente) a manos del robot independiente Erasmo inicia la rebelión humana conocida como la Yihad Butleriana, que pondrá fin a la existencia de cualquier máquina pensante y del dominio robótico sobre los esclavos humanos de los Planetas Sincronizados.

Cada uno de Los planetas son conquistados por robots.

Personajes de Dune